Кубок північноірландської ліги 2002–2003 () — 17-й розіграш Кубка північноірландської ліги. У кубку взяли участь клуби Прем'єр-ліги. Перемогу в кубку вчетверте здобув Гленторан.

Календар

Груповий раунд

Північний регіон 

Результати

Південний регіон 

Результати

Східний регіон 

Результати

Регіон Белфасту 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|22 жовтня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|5 листопада 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|12 листопада 2002

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|19 листопада 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|26 листопада 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок північноірландської ліги на rsssf 

2002–2003
2002 у футболі
2003 у футболі